Terni (provincie), een provincie in Italië
 Terni (stad), een stad in Italië